Лев Лебедев:
 Лебедев, Лев Алексеевич (1935—1998) — русский писатель, публицист, историк, православный священник.
 Лебедев, Лев Валерьевич (1923—2010) — доктор медицинских наук, профессор.
 Лебедев, Лев Георгиевич (1934—1997) — спортивный журналист, заслуженный работник физической культуры России.
 Лебедев, Лев Леонидович (род. 1925) — инженер-электрик в системе атомной промышленности, лауреат Государственной премии СССР.